Pięciobój kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Palais Omnisports de Paris-Bercy w Paryżu.

Wieloboistki rywalizowały pierwszego dnia imprezy – 4 marca.

Rezultaty

Bieg na 60 m przez płotki

Skok wzwyż

Pchnięcie kulą

Skok w dal

Bieg na 800 m

Klasyfikacja finałowa

Bibliografia 
 

Pięciobój kobiet